Fantasie steht für:

 Fantasie, menschliches Vorstellungsvermögen, siehe Phantasie
 Fantasie (Kompositionsform), eine musikalische Gattung
 Fantasie (Kosma Prutkow), russisches Theaterstück aus dem Jahr 1851

 Fantasie (Album), Album der Münchener Freiheit aus dem Jahr 1988

Siehe auch:
 Phantasie (Begriffsklärung)
 Fantaisie
 Fantasia (Begriffsklärung)
 Fantasy (Begriffsklärung)